Paul Falck Hagen (født 19. marts 1920 i København, død 19. maj 2003 i Nakskov) var en dansk skuespiller.

Han blev uddannet fra Frederiksberg Teaters elevskole 1944-1945, men debuterede allerede i 1944 som revyskuespiller på Riddersalen på Frederiksberg.

Fra 1945 til 1951 var han knyttet til Aarhus Teater og havde 1951-1952 engagementer på Nørrebros Teater. På ABC Teatret 1952-1953 og Fiffer Revyen 1953, hvor han fik et gennembrud med visen Lille Lise let-på-tråd). Skolescenen 1953-1954, Cirkus Ib 1954, ABC Teatret og Frederiksberg Teater 1956 og nok engang på Riddersalen i 1957.

Siden en lang række roller på Det Ny Teater og på Folketeatret.

I 1972 blev han knyttet til Det kongelige Teater, hvor han frem til 1987 blev kendt for sine mange mundrappe Holberg-roller.

Efter 1987 valgte han at arbejde freelance. Det blev til Blaksted-turneen, Holbæk Egnsteater, Det Danske Teater, Betty Nansen Teatret, Privatteatret og Det ny Teater.

På TV optrådte han også i en lang række roller. Mest kendt er dyrehandler Clausen i Huset på Christianshavn.

I sit første ægteskab var han gift med skuespillerinden Asta Esper Andersen, med hvem han fik sønnen, skuespilleren Esper Hagen.

I sit andet ægteskab var han gift i 25 år med Gurli. Med hvem han fik datteren Susanne.

Fra 1992 boede Paul Hagen sammen med sin hustru, balletpædagogen Alice Martens.

Filmografi

Serier 

 Gøngehøvdingen – 1992

 Een stor familie – 1982-1983 – Hagen spiller bogholder hr. Sigurd Henriksen
 Huset på Christianshavn - 1970-1977 - dyrehandler Thormod Clausen (Hr. Klausen)
 Krummernes Jul - 1996 - Vicevært Svendsen

Noter

Eksterne henvisninger 
 
 
 

Skuespillere fra Danmark
Personer i Kraks Blå Bog (afdøde)
Personer fra København